Sarogo peut désigner :
Sarogo, la localité située dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
Sarogo, la localité située dans le département de Nobéré au Burkina Faso